Маралиха — река в Алтайском крае России. Впадает в реку Чарыш. Длина реки составляет 108 км, площадь водосборного бассейна — 1230 км².

По данным наблюдений с 1971 по 1998 год среднегодовой расход воды в 11 км от устья составляет 6,47 м³/с.

Бассейн 
 9 км: Поперечная
 6 км: Маячная
 18 км: Землянка
 24 км: Марушка
 28 км: Козлуха
 10 км: Правая Козлуха
 42 км: Выдриха
 11 км: Левая Выдриха
 78 км: Малая Маралиха
 7 км: Ускучевка

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от слияния рек Бия и Катунь до города Барнаул, без реки Алей, речной подбассейн реки — бассейны притоков (Верхней) Оби до впадения Томи. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания

Литература 
 

Притоки Чарыша
Реки Краснощёковского района
Реки Чарышского района